Мьон (дан. Møn) — данський острів у Балтійському морі.
 Кім Мьон Вон (кор. 김명원, 金明元; народився 15 липня 1983; Пхеньян, КНДР) — північнокорейський футболіст.
 Рі Мьон Гук (кор. 리명국; народився 9 вересня 1986; Пхеньян, КНДР) — північнокорейський футболіст.
 Кім Мьон Гіл (кор. 김명길, 金敏吉; народився 16 жовтня 1984; Пхеньян, КНДР) — північнокорейський футболіст.
 Лі Чхан Мьон (кор. 리찬명, народився 2 січня 1947; КНДР) — колишній північнокорейський футболіст.
 Хон Мьон Бо (кор. 홍명보,Hong Myung-Bo , нар. 12 лютого 1969, Сеул) — південнокорейський футболіст.
 Лі Мьон Бак (кор. 李明博, 이명박, МФА: [i.mʲʌŋ.bak̚]; 19 грудня 1941 — ) — корейський політичний і державний діяч. 
 Мун Сон Мьон (кор. 문선명; 25 лютого 1920(19200225) — 3 вересня 2012) — корейський релігійний і громадський діяч.